María Camila Osorio Serrano era la campionessa in carica, ma non era più eleggibile per superamento limite età

Robin Montgomery ha conquistato il titolo, battendo in finale Kristina Dmitruk con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Victoria Jiménez Kasintseva (quarti di finale)
  Alex Eala (quarti di finale)
  Diana Shnaider (secondo turno) 
  Ane Mintegi del Olmo (secondo turno) 
  Linda Fruhvirtová (terzo turno)
  Kristina Dmitruk (finale)
  Robin Montgomery (campionessa)
  Océane Babel (secondo turno)

  Natália Szabanin (terzo turno)
  Madison Sieg (secondo turno)
  Mara Guth (secondo turno)
  Elvina Kalieva (quarti di finale)
  Matilda Mutavdzic (terzo turno)
  Dana Guzmán (secondo turno, ritirata)
  Michaela Laki (terzo turno)
  Ashlyn Krueger (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2021